Holling ist der Name von Orten: 
 Holling, Gemeinde im Département Moselle, Frankreich
 Ortsteil Holling der Gemeinde Iggensbach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 deutscher Name der Gemeinde Fertőboz, Ungarn

Holling ist der Familienname folgender Personen:
 Antonius Holling (1908–1996), katholischer Priester in Wolfsburg
 C. S. Holling (1930–2019), kanadischer Ökologe
 Holling Clancy Holling (1900–1973), US-amerikanischer Autor und Illustrator
 Heinz Holling (* 1950), deutscher Hochschullehrer

Siehe auch:
 Hollings
 Hoelling
 Hölling